Guilty of è l'album di debutto della band canadese Flatlined. Esce il 20 aprile del 2004 con etichetta Dead Set Records.

Tracce album 
Home
Shiver
Go
Best Intentions
Bliss And Hell
Tennessee Ave. (Something More To Me)
Joel
Wait For The Pain
Face Cast
The Balance
Prophet